Pecka (Topusko), een plaats in de Kroatische gemeente Topusko
 Pecka (Osečina), een plaats in de Servische gemeente Osečina
 Pecka (Tsjechië), een Tsjechische gemeente in de regio Hradec Králové